Anxiety ( für „Angst“) ist ein Popsong und der teilnehmenden Song von Felicia Lu Kürbiß bei Germany 12 Points, dem deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2022 in Turin.

Entstehung und Veröffentlichung 
Der Song wurde von Kürbiß während eines Studioaufenthalts im Oktober 2021 geschrieben. Die Textschreiberin, die den Song auch selbst singt, hatte zu dem Zeitpunkt mit einer Blockade zu kämpfen und konnte einen anderen Song nicht fortsetzen. Sie beschrieb die Situation wie folgt:

Der Song erschien am 29. Oktober 2021. Nach Aufruf zu einem offenen Casting für Germany 12 Points reichte sie den Song ein und schaffte es unter die letzten sechs Teilnehmer, die sich am 4. März 2022 dem Publikum im öffentlichen Vorentscheid zur Wahl stellten. Kürbiß belegte den 4. Platz.

Den Entstehungsprozess begleitete Felicia Lu Kürbiß mit verschiedenen Videos auf ihrem YouTube-Kanal.

Musikalisches und Inhalt 
Der Popsong beschreibt die Angst eines Menschen und den Versuch dieses loszuwerden. Konkreter Hintergrund ist dabei die Soziophobie, an der Kürbiß seit ihrer Kindheit leidet.

Revamp

Für den deutschen Vorentscheid arbeitete Kürbiß an einer Live-Version, um sie ihren Vorstellungen eines ESC-Songs anzupassen. Diese Version soll später möglicherweise auch als Studioversion veröffentlicht werden. So wurden Änderung am Arrangement vorgenommen sowie die Länge des Beitrags angepasst. Die Überarbeitung erfolgte am 21. und am 22. Februar 2022.

Musikvideo 
Das Video entstand bedingt durch die Corona-Infektion von Kürbiß in Eigenregie in ihrer Wohnung in Wien. Innerhalb von fünf Tagen wurden die Einstellungen des Videos gedreht, drei weitere Tage wurden für die Postproduktion gebraucht. Das Musikvideo erschien am 9. Februar 2022 auf dem YouTube-Kanal von Kürbiß' Plattenlabel Global Rockstar, ein Making-Off erschien am 11. Februar 2022.

Einzelnachweise 

Lied 2021
Popsong